Cuvântul Călărași (< căláre < ) se poate referi la:

România
 Călărași, reședința județului cu același nume
 Călărași, Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Călărași, colocvial: Hărăstaș, alternativ: Hărastăș ( (<  "stejar"), ), reședința comunei cu același nume
 Călărași, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Județul Călărași

Republica Moldova
 Călărași, Moldova 
 Raionul Călărași (Moldova)

trupe militare
 Călărași (cavalerie ușoară)

Vezi și 
 "călăráș" (dexonline.ro)
 Călărașu
 Ștefan Călărășanu

Toponime românești